Па́спорт граждани́на Респу́блики Молдова () — удостоверяющий личность документ, который выдаётся гражданам Молдовы на основании личного заявления для пересечения государственной границы Республики Молдовы, а также других стран.

Детям в возрасте до 18 лет и лицам, признанными судом недееспособными, выдаётся паспорт на основании заявления одного из законных представителей.

История 
Первый паспорт гражданина Республики Молдова был выдан 14 апреля 1995 года бывшему президенту страны — Мирче Снегур.

С 1 января 2011 года, во всех отделениях «Registru» страны, гражданам Республики Молдова выдавались только паспорта, содержащие биометрические данные. Тем не менее, продолжалось получение паспортов, не содержащих биометрических данных в посольствах и консульствах за пределами страны. С 1 декабря 2011 года подача заявлений на выдачу паспорта, не содержащего биометрические данные, прекратилась также в дипломатических миссиях Молдавии за рубежом. Таким образом, с 1 января 2012 года, независимо от места получения, гражданам выдаются только паспорта, содержащие биометрические данные.
С июля 2014 года началась выдача паспортов нового образца с обложкой бордового цвета.

Страница данных и подписи

Виды паспортов 
Существует три вида паспортов:
 Паспорт гражданина Республики Молдова
 Дипломатический паспорт гражданина Республики Молдова
 Служебный паспорт гражданина Республики Молдова

Паспорт гражданина Республики Молдова 
Обложка паспорта гражданина Республики Молдова имеет бордовый цвет и слова «REPUBLICA MOLDOVA» () и «PAȘAPORT» (), написанные буквами золотистого цвета. Между ними расположен герб страны, который также выполнен в золотистом цвете. Паспорт содержит биометрические данные и в самом низу обложки имеет отличительный знак — .

В ноябре 2013 года, министр телекоммуникаций и информационных технологий Республики Молдова заявил, что с 2014 поставщиком паспортов будет выступать французская компания. Также изменится цвет обложки паспорта и она будет иметь бордовый цвет. В итоге, с 9 августа 2014 года выдаются паспорта бордового цвета. Таким образом, их получают все те, кто подал заявление на оформление паспорта после 9 июля 2014 года в тридцатидневный срок, после 26 июля 2014 года в пятнадцатидневный срок и так далее. Паспорта бордового цвета содержат чип с продвинутой операционной системой и повышенным уровнем безопасности, что, по данным министерства информационных технологий и связи, в значительной степени должно снизить возможность подделки этого документа. Граждане Молдовы, обладающие биометрическими паспортами, могут путешествовать без виз (с 28 апреля 2014 года) на краткий период времени (90 дней пребывания в течение 6 месяцев) в: Бельгию, Италию, Данию, Францию, Португалию, Швецию, Германию, Испанию, Финляндию, Люксембург, Грецию, Исландию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Чехию, Эстонию, Латвию, Литву, Мальту, Польшу, Словакию, Словению, Венгрию, Швейцарию, Лихтенштейн, Болгарию, Кипр, Румынию, Хорватию.

Паспорт гражданина до 2014 года 

До 2014 года обложка паспорта имела ярко-синий цвет. С 2011 (в некоторых случаях с 2008) года паспорта, содержащие биометрические данные, в самом низу обложки имели отличительный знак — .

Дипломатический паспорт гражданина Республики Молдова 

Дипломатический паспорт — удостоверяющий личность документ, выдаваемый Министерством иностранных дел и европейской интеграции лицам, имеющим исключительно гражданство Республики Молдова, для выезда из Республики Молдова и въезда в Республику Молдова в целях выполнения дипломатических и консульских миссий, а также других официальных функций за рубежом в интересах государства или, в строго предусмотренных законодательством случаях, в целях сопровождения лиц, имеющих право на дипломатический паспорт, другими лицами, предусмотренными в настоящем законе, а также для использования в качестве идентификационного документа на территории Республики Молдавия или других государств в связи с занимаемой должностью или спецификой выполняемых обязанностей.

Дипломатические паспорта содержащие биометрические данные будут делать также и для детей. Первый дипломатический паспорт, содержащий биометрические данные, 11 апреля 2012 года получил премьер-министр страны Влад Филат.

В ноябре 2012 года был предложен закон, согласно которому премьер-министры страны имели право пожизненно обладать дипломатическим паспортом гражданина Республики Молдова.

Согласно Закону Республики Молдова об удостоверяющих личность документах, дипломатический паспорт гражданина Республики Молдова выдаётся:
 a) президенту Республики Молдова;
 b) председателю Парламента;
 c) премьер-министру;
 d) депутатам Парламента;
 e) председателю Народного Собрания Гагаузии;
 f) членам Правительства;
 g) председателю Конституционного суда;
 h) председателю Высшего совета магистратуры;
 i) председателю Высшей судебной палаты;
 j) председателю Счетной палаты;
 k) Генеральному прокурору;
 l) генеральному директору Таможенной службы;
 m) генеральному директору Пограничной службы;
 n) директору Службы информации и безопасности;
 o) советникам президента Республики Молдова;
 p) генеральному секретарю Правительства;
 p1) генеральному секретарю Парламента;
 q) президенту Национального банка Молдовы;
 r) советнику премьер-министра в области внешнего сотрудничества;
 s) дипломатическому персоналу центрального аппарата Министерства иностранных дел и европейской интеграции;
 t) дипломатическому и консульскому персоналу дипломатических представительств Республики Молдова за рубежом;
 u) дипломатическому персоналу представительств Республики Молдова при международных организациях, а также представителям Республики Молдова в международных организациях;
 v) дипломатическим курьерам;
 w) супруге/супругу президента Республики Молдова, председателя Парламента, премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции;
 x) супруге/супругу, детям в возрасте до 18 лет, а также нетрудоспособным лицам независимо от возраста, находящимся на содержании лиц, указанных в пунктах t) и u), за исключением представителей Республики Молдова в международных организациях, проживающим совместно с ними в период их нахождения на дипломатической службе;
 y) гражданам Республики Молдова, осуществлявшим функции президента Республики Молдова, председателя Парламента, председателя Президиума Верховного Совета Молдавской ССР, а также их супруге/супругу;
 z) гражданам Республики Молдова, имеющим дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова, а также их супруге/супругу;
 z1) Митрополиту Кишинёвскому и всея Молдовы;
 z2) постоянному представителю Правительства Республики Молдова (Правительственному представителю) в Европейском суде по правам человека;
 z3) президенту Торгово-промышленной палаты;
 z4) руководителям учреждений, назначаемым Парламентом.

Служебный паспорт гражданина Республики Молдова 
Служебный паспорт – удостоверяющий личность документ, выдаваемый Министерством иностранных дел и европейской интеграции лицам, имеющим исключительно гражданство Республики Молдова, для выезда из Республики Молдова и въезда в Республику Молдова в целях выполнения служебных обязанностей за рубежом или,  в строго предусмотренных законодательством случаях, в целях сопровождения лиц, имеющих право на служебный паспорт, другими лицами, предусмотренными в настоящей статье, а также для использования в качестве идентификационного документа на территории Республики Молдова или других государств в связи с занимаемой должностью или спецификой выполняемых обязанностей.

    Служебные паспорта выдаются следующим категориям лиц:

   а) начальникам управлений и служб Аппарата Президента Республики Молдова;

   b) начальникам управлений Аппарата Парламента;

   c) советникам Председателя Парламента и заместителям Председателя Парламента;

   d) заместителям руководителя Аппарата Прави­тельства;

   e) советникам Премьер-министра (за исключением лиц, предусмотренных в пункте r) части (2) статьи 31), советникам первого заместителя Премьер-министра и заместителя Премьер-министра;

   f) начальникам управлений Аппарата Правительства;

   g) заместителям министров;

   h) руководителям и заместителям руководителей центральных отраслевых органов при Правительстве, за исключением лиц, предусмотренных в пунктах l) и m) части (2) статьи 31;

   i) судьям Конституционного  суда;

   j) заместителям Председателя Высшей судебной палаты;

   k) заместителям Генерального прокурора;

   l) заместителям директора Службы информации и безопасности;

   m) вице-президентам Национального банка Молдовы;

   n) заместителю председателя и членам Счетной палаты;

   o) председателю Центральной избирательной комиссии;

   p) парламентским адвокатам;

   q) заместителям председателя Народного Собрания Гагаузии и заместителям председателя Исполнительного комитета Гагаузии;

   r) примарам муниципиев, председателям районов;

   s) административно-техническому персоналу подразделений центрального аппарата Министерства иностранных дел и европейской интеграции, не имеющему дипломатических рангов, – на период служебных командировок за рубеж;

   t) административно-техническому и обслуживающему персоналу дипломатических представительств Республики Молдова за рубежом;

   u) административно-техническому и обслуживающему персоналу представительств Республики Молдова при международных организациях;

   v) супруге/супругу, детям в возрасте до 18 лет, а также нетрудоспособным лицам независимо от их возраста, находящимся на содержании лиц, указанных в пунктах t) и u), которые проживают совместно с ними, – на  период нахождения в дипломатическом представительстве;

   w) председателю и заместителям председателя Национального олимпийского комитета;

   x) председателю Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы;

   y) председателю Национальной конфедерации Патроната Республики Молдова;

   z) первому вице-президенту и вице-президентам Академии наук Молдовы;

   z1) сотрудникам Главного управления Правительственного представителя Министерства юстиции, за исключением технического персонала.

См. также 
 Удостоверение личности гражданина Республики Молдова
 Registru

Примечания 

Молдавия
Право Молдавии